Шеманг () — топоним США.

Топоним США 
Иллинойс
  — поселение.
  — тауншип.

Нью-Йорк и Пенсильвания
 Шеманг — округ штата Нью-Йорк.
  — городок в одноимённом округе.
  — река в штатах Нью-Йорк и Пенсильвания.

Корабли ВМФ США 
  — судно обеспечения и буксир, на службе с 1917 по 1936 год.
  — судно обеспечения, дозаправщик и танкер, на службе с 1941 по 1970 год.